Онслоу или Онсло () фамилия и топоним:

 Онсло, Жорж (1784—1853) — французский композитор
 Форд, Эдвард Онслоу (1852—1901) — английский скульптор
 Онслоу — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США